Lajunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Lajunsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (1 ha)
2. Lajunsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar